14 Grandes Éxitos é uma coletânea do cantor mexicano Luis Miguel lançada em 1989.

Faixas

Ligações externas 
 

Coletâneas de 1989
Coletâneas de Luis Miguel
Álbuns em língua castelhana
Álbuns lançados pela EMI